Lantos Csaba (1943) röplabdázó, edző
 Lantos Csaba (1962) közgazdász-szociológus, bankár, befektető, energiaügyi miniszter